Gorgonen (mythologie), in de Griekse mythologie een verzamelnaam voor Medusa, Stheno en Euryale
Gorgo (Sparta), de dochter en het enige kind van Cleomenes I van Sparta, koning van Sparta
Gorgo (film), een Britse sciencefiction/horrorfilm uit 1961, gebaseerd op de Japanse Godzillafilms